Ма́гха () может означать:

 Магха — санскритский поэт VIII века.
 Магха — один из месяцев индуистского календаря.
 Магха — одна из накшатр в индийской астрономии.
 Магха-пуджа — буддийский фестиваль, празднуемый в Таиланде.
 Калинга Магха — царь Шри-Ланки.